Любохово — название населённых пунктов в России:

 Любохово — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Любохово — деревня в Торжокском районе Тверской области.